Алекса́ндр Фили́ппович Ису́пов () — гвардии полковник, командир 306-й  штурмовой авиационной Краснознамённой дивизии.

Биография 
Родился в деревне Исуповы в семье железнодорожного мастера Филиппа Исупова. Русский.

В Красной армии с сентября 1927 года по октябрь 1929 года и с июня 1931 года. До службы в армии с мая 1927 года был инстурктором уездного комитета комсомола в городе Слободской и секретарем комсомола в селе Вахрушево Вятской губернии.

В сентябре 1927 года призван в Красную армию и направлен в 18-й артиллерийский полк 1-й стрелковой дивизии в город Ярославль. Действительную военную службу проходил в должности секретаря комитета комсомола полка. По увольнении в запас с октября 1929 года работал на заводях «Лакокраска № 3» и «Красный маяк» в Ярославле.

После 1-го курса Иваново-Вознесенского энергетического института в июне 1931 года по спецнабору ВКП(б) направлен в 7-ю военную школу летчиков в Сталинград, по окончании которой в 1933 году оставлен в ней летчиком-инструктором. В июле переведен в 4-ю тяжелобомбардировочную бригаду во Ржев. Прошел должности от командира корабля до врид командира отряда. В сентябре 1937 года зачислен слушателем командного факультета Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского. В марте 1940 года окончил её и назначен помощником командира 5-го штурмового авиаполка, а в апреле назначен военкомом 81-го дальнебомбардировочного полка 50-й дальнебомбардировочной авиадивизии в Новочеркасске.

В июне 1942 года старший батальонный комиссар Исупов назначен комиссаром и заместителем командира по политической части 267-й штурмовой авиадивизии, формирующейся на базе Управления ВВС 58-й армии Брянского фронта.
После завершения формирования вошла в состав 2-й воздушной армии Воронежского фронта и участвовала в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции. В конце октября дивизия вошла в состав 17-й воздушной армии Юго-Западного фронта и участвовала в Сталинградской битве. Её части вели боевую работу в районах Серафимович, Перелазовский, Боковская, Тацинская, Морозовская, Каменск. В ноябре они содействовали войскам 5-й танковой и 21-й армий Юго-Западного фронта в прорыве укреплений полосы обороны 3-й румынской армии на участке Ягодный — Клетская, в развитии фланговых ударов этих армий и выходе на реку Дон в районе Сухояновский, Калач. В декабре они поддерживали войска 1-й и 3-й гвардейских армий Юго-Западного фронта в ходе Среднедонской наступательной операции, затем при освобождении Донбасса, в Ворошиловградской наступательной операции. Её летчики своим действиями обеспечивали форсирование наземными войсками реки Дон, уничтожали авиацию противника на аэродроме Морозовская, содействовали соединениям 3-й гвардейской армии в овладении станицей Боковская. С января 1943 года дивизия в составе 1-го смешанного авиакорпуса 17-й воздушной армии поддерживала войска Юго-Западного фронта в ходе наступления на ворошиловградском направлении, затем в марте выведена в резерв Ставки ВГК.

В октябре 1943 года назначен командиром 306 авиационной штурмовой дивизии 17 воздушной армии. За боевые заслуги был неоднократно награждён. Кавалер ордена Красной Звезды (Указ Президиума ВС СССР 21.6.43) и трёх орденов Красного Знамени (Указ Президиума ВС СССР 3.11.42; приказ по 3 Украинскому фронту 5.11.1943, приказ по 3 Украинскому фронту 5.2.1944). Пользовался исключительным уважением боевых товарищей.

23.03.1944 года в бою под Одессой в районе около города Николаева не вернулся с боевого задания. По свидетельству очевидцев, самолёт комдива был подбит, Александр Филиппович был ранен, но пытался дотянуть машину до линии фронта. К сожалению, почти без сознания он вынужден был приземлиться в районе деревни Ковалевка. Местные жители видели, как самолёт приземлился в поле, как до последнего отстреливался лётчик и как он был пленён в бессознательном состоянии. Долгие годы о дальнейшей судьбе комдива А. Ф. Исупова не было известий. В личном деле на долгие годы осталась запись: «Пропал без вести. Не вернулся с боевого задания.»

Лишь в 1963 году после выхода книги С. С. Смирнова «Герои блока смерти» стало известно о дальнейшей героической судьбе Александра Филипповича.
В фашистском лазарете нашёлся предатель, который сообщил, что в руках у немцев находится знаменитый комдив, за голову которого уже была обещана награда. Сначала А. Ф. Исупов был направлен в лагерь для военнопленных лётчиков Шталаг Люфтваффе 2 (лагерный номер — 3818). Там ему было предложено воевать на стороне немцев. Но комдив выступил на собрании лётчиков с речью, которой немцы никак не ожидали. Он призвал не поддаваться на провокации и бить фашистских оккупантов до последней капли крови. После этого выступления от был передан в гестапо. 15 июля 1944 года комдив был заточен в блок смертников № 20 в фашистском концентрационном лагере Маутхаузен (Австрия).

Но и там фашисты не смогли сломить его волю. Он стал одним из организаторов восстания военнопленных. В ночь с 25 на 26 января 1945 года по доносу организаторы восстания, в том числе А. Ф. Исупов, были казнены. Но дело их не пропало, и 2 февраля 1945 года почти 500 заключённых вырвались из блока смерти. Восстание было жестоко подавлено. «Охота на зайцев» возле австрийского городка  стала одной из страниц Нюрнбергского процесса.

Маршал авиации В. А. Судец и боевые товарищи подготовили в 1964 году все документы для присвоения комдиву А. Ф. Исупову звания Героя Советского Союза (посмертно). Министр обороны Р. Я. Малиновский, командующий войсками 3 Украинского фронта во время Великой Отечественной войны (1943—1944), поддержал эту инициативу, так как хорошо знал А. Ф. Исупова. Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущёв уже ознакомился с наградными документами и одобрил их, но не успел подписать до своей отставки в октябре 1964 года.

Семья 
Родился в деревне Исуповы
Отец — Филипп Исупов. Мать — Матрона Степановна Бученко, домохозяйка. В семье было пятеро детей:
 Анна Филипповна Исупова (Тарасова) — педагог-математик, кавалер Ордена Ленина.
 Евгений Филиппович Исупов — инженер-конструктор, начальник цеха Оренбургского авиационного завода.
 Клавдия Филипповна Исупова (Зекунова) — инженер-конструктор.
 Александр Филиппович Исупов — гвардии полковник, комдив.
 Фёдор Филиппович Исупов — военный корреспондент, пал смертью храбрых в боях под Ленинградом во время Великой Отечественной войны.

Жена — Капитолина Ивановна Филиппова. Сын — Анатолий Александрович Исупов. Внучка — Татьяна Анатольевна.

См. также 
 Мемориал Великой Отечественной войны

Комментарии

Примечания

Литература 
 Смирнов С. С. Герои блока смерти. — М.: Госполитиздат, 1963.
 Девятаев М. П. [www.litmir.net/br/?b=56611 Полёт к солнцу] / Литературная запись А. М. Хорунжего. — М.: ДОСААФ, 1972.
 17-я воздушная армия в боях от Сталинграда до Вены. — М.: Воениздат, 1977.
 Марсалек Х. История концентрационного лагеря Маутхаузен. — Линц, 1995.

Ссылки 
 Смотрите статью с фото семьи здесь: http://unknown-war.livejournal.com/11474.html
 Также здесь: http://peopleandwar.ru/forum/viewtopic.php?f=338&t=8483&p=30760#p30760
 И здесь: http://militera.lib.ru/prose/russian/smirnov_ss_2/01.html
 http://www.podvignaroda.ru/?n=1090367
 http://www.podvignaroda.ru/?n=17628472
 http://www.podvignaroda.ru/?n=20798260
 http://unknown-war.livejournal.com/11474.html — письма с фронта
 https://www.youtube.com/watch?v=0yeotgJjUWE — фильм «Охота на зайцев» (Маутхаузен)
 http://babiy-yar.livejournal.com/9499.html
 https://www.youtube.com/watch?v=Q6tGHBFno0w&t=3948s — документальный фильм о 306 шад

Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Политработники Великой Отечественной войны
Участники Сталинградской битвы
Казнённые военные
Выпускники Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского
Выпускники Сталинградской военной авиационной школы пилотов